Талія — найвужча частина тулуба (в нормі).
 Талія — мексиканська співачка.
Талія (плаття) - частина сукні.
Талія, або талья - податок у Франції і Англії в середні віки.
Талія, або талья - в деяких критичних іграх тур гри, або здвоєна колода.

У міфології 
 Талія — ( — квітуча) — в елліністичному каноні муз — представниця комедії, яку зображували в постаті дівчини у легкому вбранні із скіпетром або пастушою палицею в правій руці, з плющовим вінком на голові.
 Талія — одна з трьох харит, 
Талия (нереїда) — одна з нереіїд; брала участь в плачі нереіїд разом з Ахіллом по загиблому Патроклу.

Театри 

 Талия  — театр в Угорщині, Будапешті
 Талия  — театр в Німеччині, Гамбурзі
 Талия  — театр в Словаччині